La stella di pietra – romanzo di Pierdomenico Baccalario del 2007
 La stella di pietra – romanzo di Marco Buticchi del 2013